Se conoce como arroyo Piedras Blancas a los siguientes cursos de agua:

 El arroyo Piedras Blancas, ubicado en Argentina.

 El arroyo Piedras Blancas, ubicado en Uruguay.